Мохд. Асраф бин Хаджи Абдул Вахаб () (11 июня 1927, Асам Джава, Куала-Селангор, штат Селангор — 6 ноября 1999, Куала-Лумпур) — малайзийский журналист, писатель, литературный критик, переводчик, составитель словарей и учебников малайского языка, один из основателей движения «Поколение пятидесятников». Больше известен под именем Асраф.

Краткая биография 
Окончил начальную малайскую школу в Асам-Джава (1937), затем среднюю школу в Куала-Лумпуре и Институт Виктории в Сингапуре (1949). До 1957 года работал журналистом газеты «Утусан Мелайю» в Сингапуре, в дальнейшем был редактором, главным редактором и директором издательства «Оксфорд Юниверсити Пресс» в Куала-Лумпуре. В 1973—1977 гг. работал консультантом, заведующим редакции и исполнительным директором издательского дома «Макгрог Хилл Фар Истерн Паблишер». В 1977 году создал собственное издательство «Аналекта». Преподавал также малайский язык в Национальном университете Малайзии и Колледже Тунку Абдул Рахмана. Секретарь Третьего конгресса малайского языка и литературы (1956), член Комитета малайского языка Сингапура.

Творческая деятельность 
Наряду с написанием стихов, переводами (серия «Золотое перо») и литературной критикой уделял большое внимание (особенно начиная с 1970-х гг.) развитию малайского язака. Был одним из инициаторов создания единой усовершенствованной орфографии малайского и индонезийского языков, принятой в 1971 году, принимал участие в разработке стандартного произношения малайского языка (1980-е гг.), автор ряда учебников и словарей малайского языка. Проявляя озабоченность будущим малайского языка, выступил в 1996 году с т. н. культурным манифестом: «Умрёт язык — умрёт нация». В критических статьях он выдвигал на первый план общественное значение литературы, подчёркивал её воспитательные функции, её роль трибуна социальной справедливости.

Награды 
 Звание почётного магистра Национального университета Малайзии (1983)
 Звание «Поборник языка» от Лингвиститческого общества Малайзии (1997)

Основные труды 
 Raji Haji Ali, Asraf, Daud Baharum. Perintis bahasa: pelajaran Bahasa Kebangsaan untuk sekolah rendah jenis kebangsaan tahun pertama. Ppetunjuk guru. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1963.
 Asraf. Mari Kita Belajar Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970
 A. S. Hornby, E. C. Purnwell, Daud Beharum, Asraf. Kamus Perbaca: Inggeris-Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1972.
 Asraf. The new spelling. 1972.
 Asraf (terjemahan). Frazer, Shamus. Buaya mati dua kali. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1974.
 Asraf. Sejarah baru negara Malaysia untuk tingkatan satu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977.
 Asraf. Sejarah baru negara Malaysia untuk tingkatan dua. Kuala Lumpur: Analekta, 1978.
 Asraf. Sejarah baru negara Malaysia untuk tingkatan tiga. Kuala Lumpur: Analekta, 1979.
 Abdul Rahman bin Haji Arshad; Asraf; Hanafi B. M. Kamal (Mohamed Kamal). Pendidikan tatarakyat baru Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
 Asraf. Kesalahan dalam Penggunaan Bahasa, Frasa dan Ayat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
 Abdullah Majid, Asraf. Sajak-sajak Melayu baru 1946—1961 (Modern Malay verse 1946—1961). Editor Rice, Oliver. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987.
 Asraf. Sebutan baku bahasa melayu berdasarkan prinsip fonemik. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. 1988.
 Mohd. Asraf Abdul Wahab, Zaleha Raub. Bahasa Malaysia: tingkatan 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
 Asraf. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku: KBSM. Selangor: Sasbadi, 1990
 Asraf, Ramlah Razali. Bahasa Malaysia: tingkatan 2 KBSM. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd., 1990.
 A. S. Hornby, E. C. Purnwell, Daud Beharum, Asraf. Kamus Progresif Ingeris-Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1994.
 Asraf. Leksikografi-Permasalahan Kamus. Hafizoro, 1995.
 Asraf. Bantuan studi lengkap PMR tatabahasa KBSM. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd., 1996.
 Asraf. Bantuan studi lengkap SPM bahasa Malaysia KBSM. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd., 1996.
 Daud Baharum, Asraf, Pau Wing Lee. Kamus Mini Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia-Bahasa Cina. Penerbit Fajar Bakti, 1998.
 Asraf, Ahmad Tajudin A. Bakar. Bantuan studi lengkap ceria PMR tatabahasa tingkatan 1,2,3. Petaling Jaya: Sasbadi, 1999.
 Asraf, Mohd. Dahalan Mohd. Ramli, Saleh Ahmad. Bantuan studi lengkap PMR ceria bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Sasbadi, 1999.
 Asraf. Bantuan studi lengkap formula bestari SPM bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Sasbadi, 2000.
 Asraf. Bantuan studi lengkap citra pintar SPM bahasa Malaysia: tingkatan 4, 5. Petaling Jaya: Sasbadi, 2001.
 Asraf, Rosnita Abdullah, Surinah Adam. Kamus Baru Peribahasa Melayu Bergambar. Tahun 4,5,6, KBSR/UPSR. Selangor: Sasbadi, 2009.
 Asraf, Rosnita Abdullah, Surinah Adam. Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar. Tahun 4.5.6 KBSR/UPSR. Selangor: Sasbadi, 2012.
 AS Hornby, EC Parnwell, Daud Baharum, Asraf. Kamus Mini Inggeris-Melayu. Second Edition. Oxford-Fajar, 2013.

Переводы русской классики на малайский язык 
 Tolstoy, Leo. Gendang Kosong dan Dongeng Lain. Diterjemahkan oleh Asraf. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1958. (Толстой, Лев. Работник Емельян и пустой барабан и другие сказки)
 Turgenev, Ivan. Chinta Pertama. Diterjemahkan oleh Asraf. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1961. (Тургенев, Иван. Первая любовь)

Библиография 
 Sumbangsih: Kumpulan Esei Mengenang Jasa Asraf. Penyelenggara Awang Sariyan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Примечания 

Лингвисты Малайзии
Писатели Малайзии
Преподаватели вузов Малайзии